Соскуанйоки:

 Соскуанйоки — река в Лахденпохском районе Республики Карелия России.
 Соскуанйоки — река в Финляндии и России.